Broten est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Aaron Broten (né en 1960), joueur américain de hockey sur glace
Cam Broten (né en 1978), homme politique canadien en Saskatchewan
Hans Broten (1916-1992), homme politique canadien en Saskatchewan
Laurel Broten (né c. 1967), homme politique canadien en Ontario
Neal Broten (né en 1959), joueur américain de hockey sur glace
Paul Broten (né en 1965), joueur américain de hockey sur glace

Homonymie de patronyme